Die Challenge League 2013/14 war die 117. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer mit ebenfalls zehn Mannschaften.

Modus 

Die Challenge League wird zum zweiten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Zum zweiten Mal bekommt die Challenge League einen Titelsponsor, nachdem Dosenbach 2009 nach nur einer Saison ausgestiegen ist, und heisst neu mit vollem Namen Brack.ch Challenge League.

Wie in der Super League treten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolviert so jedes Team 36 Spiele.

Der Erstplatzierte steigt Ende Saison in die Super League auf, der Letztplatzierte in die 1. Liga Promotion ab.

Statistiken

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielorte, Spielstätten und Zuschauer

Einzelnachweise 

201415
Fußballsaison 2014/15